Кабешти има више значења:

 Кабешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Кабешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Кабешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Општина Кабешти (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији